Haverholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haverholmen, Raseborg, Nyland, 
 Haverholmen, Borgå, Nyland, 
 Haverholmen (vid Kejvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Haverholmen (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Haverholm

Robotskapade Finlandförgreningar